Liste Swadesh de 207 mots en français et en tahitien (à compléter).

Présentation

Liste 

L'orthographe utilisée est celle préconisée par l'Académie tahitienne.

Voir aussi

Bibliographie

Article connexe 
 Tahitien

Liens externes 
  Dictionnaires de tahitien (Lexilogos)
  Lexique du tahitien contemporain : tahitien-français, français-tahitien (Yves Lemaître)
  Site de l'Académie tahitienne (Fare Vāna'a)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh

tahitien
Langue tahitienne